Даррен Маккарті (,  1 квітня 1972, Бернабі) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1988 року.

1992 року був обраний на драфті НХЛ під 46-м загальним номером командою «Детройт Ред-Вінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс» та «Калгарі Флеймс».

Загалом провів 932 матчі в НХЛ, включаючи 174 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1997, 1998, 2002, 2008.

Робота на ТБ 
З 23 листопада 2009 працює аналітиком хокейних матчів на хокейному каналі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Детройт Ред-Вінгс»
Уродженці Бернабі